Kabelbahn steht für:
 Kabelstraßenbahn, Straßenseilbahn, ein Verkehrsmittel im Nahverkehr
 Kabeltrasse, Kabelpritsche, verschiedene Kabelhalter